Discostroma — рід грибів родини Discosiaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
До роду Discostroma відносять 34 видів:

Примітки

Джерела 
 Clements, F.E. 1909. The genera of Fungi. :1-227 - P.50, 173

Роди грибів
Сордаріоміцети